

Architettura
L'arena è un impianto sportivo o polivalente, che può essere all'aperto o indoor, atto ad ospitare eventi sportivi, musicali o di intrattenimento vario.
 Arena, spazio centrale dell'anfiteatro
 Arena, luogo dove si svolgono i combattimenti con i tori

Monumenti, teatri ed edifici storici
 Arena Gianni Brera di Milano, edificio storico, detto anche Arena Civica
 Arena del Sole, teatro stabile di Bologna
 Arena dello Stretto,  teatro greco di costruzione moderna del Lungomare Falcomatà (Reggio Calabria)
 Arena di Nîmes (in francese Les Arènes), anfiteatro romano della città francese di Nîmes
 Arena di Pola, monumento romano in Croazia
 Arena di Verona, anfiteatro romano della città di Verona
 Palazzo Arena, palazzo della città di Messina
 Monastero di San Nicolò l'Arena a Catania
 Chiesa di San Carlo all'Arena a Napoli
 Ponte d'Arena, resti di epoca romana a Monza

Aziende
 Arena, azienda dolciaria italiana
 Arena, azienda avicola italiana
 Arena, marchio di abbigliamento per il nuoto sportivo

Biologia 
 Arena – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Cinema 
 Arena – film statunitense del 1953 diretto da Richard Fleischer
 Arena – film fantascientifico del 1989 di Peter Manoogian
 Arena – film

Criminalità 
 'Ndrina Arena –  cosca della Ndrangheta calabrese

Editoria 
 L'Arena, giornale di Verona e provincia
 L'Arena di Pola, periodico di Pola

Geografia 
 Italia
 Arena, comune della provincia di Vibo Valentia
 Arena Po, comune della provincia di Pavia
 Arena Metato, frazione di San Giuliano Terme in provincia di Pisa
 San Nicola l'Arena, frazione di Trabia in provincia di Palermo
 San Carlo all'Arena, quartiere di Napoli
 Arena –  fiume della Sicilia occidentale

 Stati Uniti d'America
 Arena comune della Contea di Iowa, Wisconsin

Informatica 
 Arena –  interfaccia grafica o GUI per programmi scacchistici
 Arena – browser sviluppato dal W3C
 Arena Simulation Software – ambiente di simulazione ad eventi discreti

Letteratura 
 Arena, racconto di fantascienza di Fredric Brown del 1944

Musica
 Arena rock, genere della musica rock
 Arena, gruppo musicale progressive rock
 Arena,  album degli Asia
 Arena,  album live dei Duran Duran
 Arena,  album live dei Haloo Helsinki!
 Arena,  album di Todd Rundgren

Persone
 Andrea Arena, umanista italiano
 Anna Arena (Anna Ines Caterina Arena), attrice italiana
 Bruce Arena, ex calciatore e allenatore di calcio statunitense
 Bruno Arena, comico, cabarettista e attore italiano vedi anche Fichi d'India
 Ermenegildo Arena detto Gildo, nuotatore e pallanuotista italiano
 Fortunato Arena, carabiniere italiano 
 Giada Arena, attrice italiana
 Giovanni Arena, politico italiano 
 Giovanni Arena, mafioso italiano 
 Giulia Arena, attrice e conduttrice televisiva italiana, Miss Italia 2013
 Giuseppe Arena, compositore e organista italiano, di nascita maltese
 Giuseppe Arena, militare italiano
 Giuseppe Antonio Arena, poeta italiano
 Lello Arena (Raffaele Arena), attore, regista e sceneggiatore italiano vedi anche La Smorfia
 Maria Arena, politica belga
 Maurizio Arena (Maurizio Di Lorenzo), attore italiano
 Maurizio Arena, direttore d'orchestra italiano
 Salvatore Arena, politico italiano 
 Tina Arena, cantante australiana
 Walter Arena, atleta italiano

Politica
 ARENA (Aliança Renovadora Nacional) – partito politico brasiliano del passato
 ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) – partito politico salvadoregno

Sport
 Arena League, una delle leghe che costituiscono la FIDAF

Impianti sportivi
 A. Le Coq Arena, stadio di Tallinn, Estonia
 Adriatic Arena, struttura polivalente di Pesaro
 AFG Arena, stadio di San Gallo, Svizzera
 Allianz Arena, Monaco di Baviera
 Allstate Arena (già nota come Rosemont Horizon), palazzetto dello sport di Rosemont (Chicago)
 AmericanAirlines Arena, palazzetto dello sport, Miami, Florida
 Amsterdam ArenA, Amsterdam
 Amway Arena (già nota come Orlando Arena, TD Waterhouse Centre, e The Arena in Orlando), palazzetto di Orlando (Florida)
 ARCO Arena, un'arena polivalente di Sacramento (California)
 Arena Civica di Milano (dal 2002 Arena Gianni Brera, impianto sportivo polifunzionale della città di Milano
 Arena Petrol (anche Športni park pod Golovcem, stadio calcistico di Celje, Slovenia
 Aslantepe Arena, stadio di Istanbul, Turchia
 AWD-Arena, Hannover
 AXA Arena, Praga
 Borås Arena, stadio di Borås, Svezia
 Commerzbank-Arena, Francoforte sul Meno
 Cox Arena at Aztec Bowl, palazzetto dello sport di San Diego
 Cristal Arena, stadio di Genk, Belgio
 EnergySolutions Arena, palazzetto dello sport di Salt Lake City
 HSBC Arena, arena indoor di Buffalo, N.Y.
 HSH Nordbank Arena, Amburgo
 Jobing.com Arena, arena indoor di Glendale (Arizona)
 Joe Louis Arena, arena indoor di Detroit
 Kemper Arena (Kemper Arena American Royal Center), palazzetto dello sport di Kansas City (Missouri)
 Kyocera Arena, Curitiba, Brasile
 LTU Arena, Düsseldorf
 Manchester Evening News Arena, arena di Manchester
 Mellon Arena (già nota come Pittsburgh Civic Arena), arena indoor di Pittsburgh 
 Mercedes-Benz Arena, Stoccarda
 Nationwide Arena, impianto indoor di Columbus (Ohio)
 New Orleans Arena, arena indoor di New Orleans
 O2 Arena già conosciuta come Sazka Arena, stadio polivalente di Praga
 Oracle Arena già conosciuta come Oakland Coliseum Arena, arena indoor di Oakland
 Philips Arena, palazzetto dello sport di Atlanta, Georgia
 PostFinance Arena (conosciuta anche come Allmend o Bern Arena), pista d'hockey su ghiaccio della Svizzera
 Pyramid Arena, Memphis
 Quicken Loans Arena, palazzetto dello sport di Cleveland
 Rose Garden Arena, arena indoor di Portland, Oregon
 Saku Suurhall Arena, stadio al coperto di Tallinn, Estonia
 Siemens Arena, palazzo dello sport di Vilnius, Lituania
 Sioux Falls Arena, palazzetto polifunzionale di Sioux Falls, Dakota del Sud
 Arena Garibaldi (Romeo Anconetani), Pisa
 Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena, impianto sportivo di Siena
 Time Warner Cable Arena (conosciuta anche come The Uptown Arena, Charlotte Bobcats Arena), palazzetto per lo sport e intrattenimento di Charlotte (Carolina del Nord)
 UPC-Arena, Graz, Austria
 Van Andel Arena, arena indoor situata a Grand Rapids, Michigan
 Veltins-Arena, Gelsenkirchen
 Wembley Arena, arena multifunzionale di Londra
 Zoppas Arena, palasport della Città di Conegliano

Teatri
 Teatro sperimentale Lirio Arena, teatro di Ancona
 Arena Cinecittà Teatro San Quirico, teatro di Firenze
 Teatro Arena San Salvi, teatro di Firenze

Televisione 
 Arena, episodio della prima stagione della serie classica di Star Trek
 Arena – rete televisiva australiana

Videogiochi 
 Arena, genere di videogiochi dove molti nemici dalle numerosi abilità con differenti debolezze attaccano contemporaneamente il giocatore, che possiede numerose armi.
 Quake III Arena (abbr. Q3A o Q3) – videogioco sparatutto in prima persona
 The Elder Scrolls: Arena – videogioco di ruolo

Altri progetti